Topolovica je lahko:
 Topolovica, Veliki Grđevac (Hrvaška)
 Topolovica, Vrbovsko (Hrvaška)